Vlag van Nieuwpoort (België)
Vlag van Nieuwpoort (Zuid-Holland)